Бабашов — фамилия. Известные носители:

 Бабашов, Владимир Васильевич (род. 1951) — советский хоккеист.
 Бабашов, Леонид Иванович (род. 1966) — российский политик.